Caterina di Clèves (o di Kleve) (1417-1479) – principessa di Kleve e contessa di Geldern, figlia del duca Adolfo I di Kleve e di Maria di Borgogna;
 Caterina di Clèves (1548-1633) – figlia del duca Francesco I di Clèves e di Margherita di Vendôme, andata sposa dapprima ad Antoine de Croy, principe di Pocien, e successivamente al duca Enrico di Guisa.